Hampshire kan syfta på:

 Hampshire I –  en motoryacht tillverkad av Feadship i Nederländerna
 Hampshire II – en superyacht tillverkad av Feadship i Nederländerna

Geografi
 Hampshire – ett grevskap i England
 Hampshire (administrativt grevskap) – ett administrativt grevskap i Hampshire ceremoniellt grevskap i Storbritannien
 Hampshire, Illinois – en ort (village) i Kane County, i delstaten Illinois

Personer
 Susan Hampshire (1937–), en brittisk skådespelare

Se även
 Hampshire County